Дэррил Харед Паркер Кортес (; 7 марта 1993, Сикиррес, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, вратарь коста-риканского клуба «Картахинес».

Клубная карьера 
Дэррил Паркер начинал свою карьеру футболиста в клубе «Уругвай де Коронадо». 20 июля 2014 года он дебютировал за команду в матче Кубка Коста-Рики против «Эредиано». Спустя месяц Паркер впервые сыграл в рамках коста-риканской Примеры, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Картахинеса».

26 декабря 2015 года Паркер перешёл в коста-риканскую команду «Депортиво Саприсса», но уже в следующем месяце был отдан в аренду «Перес-Селедону» для получения большей игровой практики, где и провёл весь 2016 год.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки ФК «Уругвай де Коронадо»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Картахинес»